

Wydarzenia 

 Aleksander Jannaj zburzył Gazę i wymordował mieszkańców miasta